Сабельников Іван Іванович (1897—1968) — російський та удмуртський хірург
 Сабельников Ігор Анатолійович (1934—1999) — український сценарист
 Сабельников Федір Сидорович (1908—1947) — радянський військовий часів Другої світової війни. Герой Радянського Союзу (1943).